est une abréviation anglaise pouvant signifier :
 Anti-aircraft weapon (en français, arme anti-aérienne) ;
 Air-to-air weapon, une arme air-air.